Медали завоевали представители 64 стран, в шестёрку попадали спортсмены 77 стран.

Медали

Неофициальный командный зачёт

См. также 
 Общий медальный зачёт Олимпийских игр
 Список олимпийских медалистов

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет — Барселона 1992 - Медальный зачет

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1992